Sierra de las Nieves puede referirse a:

 Sierra de las Nieves (parque nacional) de la provincia de Málaga, comunidad autónoma de Andalucía, España.
 Sierra de las Nieves (comarca) de la provincia de Málaga, comunidad autónoma de Andalucía, España.